Le mot "leucose" est parfois considéré comme synonyme de leucémie, mais il s'applique plutôt aux maladies tumorales animales dues à la prolifération de lymphocytes. 

Les leucoses atteignent donc les organes, et peuvent ne pas modifier la formule sanguine, comme la leucose bovine enzootique en phase clinique.

La plupart des leucoses bien étudiées sont dues à des oncornavirus.

Liste des leucoses animales 
 Leucoses bovines
Leucose bovine enzootique, maladies des bovins
Virus de la leucose bovine enzootique
 Autres leucoses bovines
 Leucose bovine sporadique
 Leucose juvénile
 Leucose porcine
 Leucose équine
 Leucose ovine
 Leucose féline
 Virus de la leucose féline
 Leucoses aviaires
 Leucose lymphoïde
 Leucose myéloïde (myéloblastose)
 Leucose érythroïde (érythroblastose)

Médecine vétérinaire
Cancérologie